Монтеррей — місто в Мексиці
 Монтеррей (Оренсе) — муніципалітет в Іспанії

Див. також 
 Монтерей (значення)